Такмичење у стрељаштву у дисциплини ваздушна пушка 10m у женској конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржано је 6. августа на стрелишту Националне олимпијске стрељане.

Учествовала је укупно 51 стрелкиња из 37 земаља, а такмичење се одвијало у два дела. Кроз квалификације пласман у финале обезбедило је 8 најбољих стрелаца, а резултати из квалификација нису се преносили у финале. Златну медаљу освојила је деветнаестогодишња Вирџинија Трешер из САД са погођених 208,0 кругова, сребро је припало Кинескињи Ду Ли, док је бронза припала браниоцу златне медаље из Лондона, Кинескињи Ји Силинг.

У квалификацијама су учествовале и две стрелкиње из Србије. Андреа Арсовић, која се уочи такмичења налазила на првом месту светске ранг листе у овој дисциплини, заузела је тек 26. место са погођених 413,5 кругова, док је Ивана Максимовић била 12. са 415,4 круга. Репрезентативка БиХ Татјана Ђекановић заузела је 35. позицију са 410,8 погођених кругова.

Због промене система такмичења који се први пут применио на овим Играма, постигнути резултати победница у квалификацијама и финалу су уједно били и олимпијски рекорди.

Освајачи медаља

Квалификације 
У квалификацијама се пуцало у 4 серије са по десет метака, а пласман у финале остварило је 8 првопласираних такмичарки.

Финале 
У финалу се пуцало у двадесет серија са по једним метком. Након осам серија стрелкиња са најлошијим резултатом напуштала би такмичење, потом су следиле по две серије након којих је најлошија стрелкиња напуштала такмичење и тако до коначног двобоја две најбоље. Резултат из квалификација се није преносио у финале.

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.